Алессандри́я () — топоним в Италии:
 Алессандрия — провинция в регионе Пьемонт. 
 Алессандрия — город, основанный в 1168 году, столица одноимённой провинции.
 «Алессандрия» — футбольный клуб этого города, основанный в 1912 году.
 Алессандрия-дель-Карретто — коммуна в регионе Калабрия.
 Алессандрия-делла-Рокка — город на острове Сицилия.

 Фамилия
 Алессандрия, Арно (род. 1993) — монегаскский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр 2014 года.

См. также 
  — многозначный термин.